Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2007 — 65-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона вперше здобув НСІ Рунавік.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЕБ/Стреймур взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Фарерських островів 2007
2. Після закінчення сезону клуби ГІ Гота та ЛІФ Лайрвуйк об'єднались у клуб Вікінгур.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 
 Чемпіонат Фарерських островів на rsssf 

2007
Фарерські острови